Ратибор (, ) — славянское имя (именины 29 сентября):

 Ратибор (ум. 1042) — ободритский князь.
 Ратибор (XI—XII века) — переяславский посадник, киевский тысяцкий.
 Ратибор I (ум. 1156) — герцог Померании из династии Грифичей.
  () — сын герцога Богуслава I Померанского из династии Грифичей, внучатый племянник Ратибора I.
 Ратибор II (ум. до 1227) — герцог Нижней Померании (в Славно/Шлаве и Слупске/Штолпе) из династии Грифичей, потомок Ратибора I.
 Ратибор Клуксович — новгородский тысяцкий (1268—1270).
  () — князь/герцог Восточного Поморья из династии .

Топонимы 
 Ратибор — немецкое название силезского города Рацибуж ().
 Ратибор — замок в городе Рот (Бавария).
 Ратибор — деревня в Кирилловском районе.

См. также 
 Ратиборское княжество
 
 Радибор
 Ратцебург